est une expression anglaise signifiant « plus jamais ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 Never Ever, film de  sorti en 1996.

Musique

EP 

 , EP de  sorti le  ;
 , EP de  sorti en 2008.

Chanson 

 Never Ever, chanson d' présente sur l'album All Saints sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .